Литовки:
 лица женского пола литовской национальности.
 Литовки — село, Станичненский сельский совет, Нововодолажский район, Харьковская область.

См. также 
 Литовка (значения)